Бяла река може да се отнася за:

Реки 
 Бяла река – река, ляв приток на Луда река от басейна на Марица;
 Бяла река – река, ляв приток на Стряма;
 Бяла река – река, ляв приток на Тунджа;
 Бяла река – река, ляв приток на Хаджийска река;
 Бяла река – река, Ксантийско, влива се в ез. Порто Лагос.

Села 
 Бяла река – село в област Велико Търново;
 Бяла река – село в област Пловдив;
 Бяла река – село в област Смолян;
 Бяла река – село в област Шумен.

Други 
 Бяла река – защитена зона от Натура 2000 в България.